CREST – Komitet Badań Naukowo-Technicznych
 CREST – odmiana twardziny (medycyna)